Верх-Красноярка — село в Северном районе Новосибирской области России. Административный центр Верх-Красноярского сельсовета.

География 
Площадь села — 160 гектаров.

История 
Основано около 1800 года. В 1928 г. село Верх-Красноярское состояло из 137 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Верх-Красноярского сельсовета Ново-Троицкого района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Северного района (Новосибирская область)